Измир () — ил на западе Турции.

География 
Площадь ила составляет 11 811 км².

С запада территория ила омывается водами Эгейского моря. Проливы отделяют её от греческих островов Хиос (6 км), Лесбос (15 км).

Ил Измир граничит с илами: Балыкесир на севере, Маниса на востоке, Айдын на юге.

Население 

Санджак Смирна (1912г.)

Население провинции — 3 370 866 жителей (2009). Административный центр город Измир (2 232 тыс. жителей в 2000 году) — третий по величине город Турции.

Другие крупные города — Алиага, Байиндыр, Бергама, Менемен, Одемиш, Тире, Торбалы, Чешме, Урла.

Административное деление 

Ил Измир делится на 30 районов, 12 из которых являются районами города Измир:

 Алиага (Aliağa)
 Балчова (Balçova)
 Байиндыр (Bayındır)
 Байраклы (Bayraklı)
 Бергама (Bergama)
 Бейдагы (Beydağ)
 Борнова (Bornova)
 Буджа (Buca)
 Чешме (Çeşme)
 Чигли (Çiğli)
 Дикили (Dikili)
 Фоча (Foça)
 Газиэмир (Gaziemir)
 Гюзелбахче (Güzelbahçe)
 Карабаглар (Karabağlar)
 Карабурун (Karaburun)
 Каршияка (Karşıyaka)
 Кемальпаша (Kemalpaşa)
 Кынык (Kınık)
 Кираз (Kiraz)
 Конак (Konak)
 Мендерес (Menderes)
 Менёмен (Menemen)
 Нарлыдере (Narlidere)
 Одемиш (Ödemiş)
 Сеферихисар (Seferihisar)
 Сельчук (Selçuk)
 Тире (Tire)
 Торбалы (Torbalı)
 Урла (Urla)

Достопримечательности 
 Археологические раскопки города Эфес
 Национальный парк Сипил-Дагы

Примечания

Ссылки 
 www.izmir.gov.tr 
 Weather in Izmir
 Измир  на сайте Министерства культуры и туризма Турции